Села:
 Колісники — Полтавська область, Кобеляцький район
 Колісники — Сумська область, Липоводолинський район
 Колісники — Харківська область, Зміївський район
 Колісники — Чернігівська область, Ніжинський район
 Колісники — Чернігівська область, Прилуцький район